

Astronomia 
 3692 Rickman – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Rickman – casa motociclistica britannica

Persone 
 Alan Rickman – attore inglese
 Hans Rickman – astronomo svedese
 Jolie Christine Rickman – musicista e attivista statunitense
 John Rickman – ufficiale e statistico inglese
 John Rickman – psicoanalista inglese
 Thomas Rickman – architetto e antiquario inglese
 Thomas Rickman – sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 William Rickman – patriota statunitense

Personaggi immaginari 
 Angus Rickman – personaggio della serie televisiva I viaggiatori
 Dennis Rickman – personaggio della soap opera EastEnders
 Sharon Rickman – personaggio della soap opera EastEnders

Pagine correlate 
 John Rickman
 Thomas Rickman